Катерина Опалінська ( 12 жовтня 1680, Познань — 19 березня 1747, Люневіль) — королева Речі Посполитої і Велика княгиня Литовська і Руська в 1705—1708 і 1733—1736 роках, дружина Станіслава Лещинського. Мати французької королеви Марії Лещинської.

Біографія 
Катерина була дочкою польського магната Яна Карла Опалінського, гербу Лодзя і Софії Царнковської. 10 травня 1698 вона вийшла заміж за Станіслава Лещинського в Кракові. У 1699 році народилася їхня перша донька Анна, яка померла в 1717 році, в 1703 році народилася друга дочка Марія, майбутня королева Франції, дружина Людовика XV.

У 1704 році її чоловік став королем Польщі і Великим князем Литви завдяки шведському королю Карлу XII. У 1709 році він був скинутий, коли шведська армія втратила владу в Польщі. Сім'я Катерини поїхала до Швеції. Оселилася в місті Крістіанстад. У Швеції вона дуже здружилася з овдовілою королевою Гедвігою Елеонорою. Польська королівська сім'я була дуже популярна в Швеції, їх часто запрошували на прийоми шведські аристократи. У 1712 році Катерина відвідала лазні міста Медеви. У 1714 році, з дозволу Карла XII сім'я переїхала в Цвайбрюккен, шведську провінцію в Німеччині. Там вони проживали до смерті короля в 1718 році. Після його смерті родина переїхала до Франції та оселилася в Ельзасі.

У 1725 році дочка Марія була обрана в якості дружини французького короля Людовика XV. Катерина Опалінська стала тещею французького короля. Після весілля дочки Катерина і Станіслав проживали в Шато-дю-Шамбор.
У 1737 рік Станіслав став правлячим герцогом Лотаринзьким, Катерина отримала титул герцогині. На відміну від Станіслава, Катерина так і не пристосувалася до життя у Франції чи Лотарингії, сумувала за рідною Польщею. Колишня королева була описана як «добросерда, домашня жінка, що любила благодійність, але водночас досить сувора і нудна особистість». Як тільки її чоловік став герцогом Лотаринзьким, у нього з'явилася велика кількість коханок, включаючи Катерину Оссолінську, Анну Марію Оссолінську, Марію Луїзу де Лінангес, мадам де Бассомпьер і мадам де Камбресс. Із 1745 року у Станіслава були постійні відносини з маркізою де Боурфлез. Усіх цих відносини Катерина запобігти не могла.

Катерина померла 19 березня 1747 року. У день її смерті її зять король Людовик XV наказав провести пам'ятну церемонію в Соборі Нотр-Дам в Парижі. Могила Катерини розташована в Нотр-Дам-де-Бонсекоз у Нансі, поруч спочивають Станіслав і дочка Анна.

Родовід

Галерея

Література 
 Zieliński, Ryszard (1978). Polka na francuskim tronie. Czytelnik.

Посилання 
 Профіль на geneall.net 
 Профіль на Genealogics.org

Примітки 

Опалінські
Лещинські
Княгині і королеви Польщі
Великі княгині Литовські
Поховані в Нансі
Сторінки з неперевіреними перекладами